Список ссавців Естонії містить перелік видів, зареєстрованих на території Естонії (північна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 17 видів ряду Хижі (Carnivora), 6 — ряду Cetartiodactyla, 12 — Рукокрилі (Chiroptera), 8 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 21 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 66 зазначених в таблиці видів, 1 — на межі зникнення, 3 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Естонія
Списки:Естонія
Фауна Естонії